Roxbury (Boston), antic municipi, ara districte de Boston
 Roxbury (Connecticut), població estatunidenca de l'estat de Connecticut
 Roxbury (Maine), població estatunidenca de l'estat de Maine
 Roxbury (Nova Hampshire), població estatunidenca de l'estat de Nova Hampshire
 Roxbury (Vermont), població estatunidenca de l'estat de Vermont